Эндрю Чанг () — американский журналист, специализирующийся в Reuters на правовых вопросах. В 2014—2020 годах Чанг входил в состав команды, которая расследовала судебные дела, связанные с превышением полномочий американскими полицейскими. Опубликованная в 2020-м году серия статей была удостоена Пулитцеровской премии за пояснительную журналистику годом позднее.

Биография 
Эндрю Чанг получил степень бакалавра естественных наук Университета Альберты и к 1999 году окончил магистратуру в Йельской школе права и Школе журналистики Карлтонского колледжа. Вскоре он присоединился к Toronto Star, где в разных должностях проработал больше десяти лет, в частности, международным репортёром и начальником бюро в Квебеке. В разные годы вместе со своими сослуживцами репортёр был отмечен премией Профессионального журналистского сообщества Deadline Club, , золотой наградой Американской ассоциации содействия развитию науки и .

В 2014 году он присоединился Reuters, чтобы освещать темы, связанные с Верховным судом США. В 2014 году Чанг вошёл в состав команды, которая раскрыла правовую практику защиты полицейских, превысивших свои полномочия. Они проанализировали дела федерального суда США с 2005 года, чтобы выявить случаи применения так называемой доктрины «квалифицированного иммунитета». В 2021 году работа была удостоена Пулитцеровской премии за пояснительную журналистику.

Примечания 

Лауреаты Пулитцеровской премии
Журналисты США